Галба (Galba) е име на:

 Когномен на римската фамилия Сулпиции
 Галба, римски император 68-69 г.
 Публий Сулпиций Галба Максим, консул 211 пр.н.е.
 Сервий Сулпиций Галба (консул 144 пр.н.е.)
 Сервий Сулпиций Галба (консул 108 пр.н.е.), син на консула от 144 пр.н.е.
 Сервий Сулпиций Галба (претор 54 пр.н.е.), прадядо на император Галба
 Гай Сулпиций Галба (историк), претор, син на претора от 54 пр.н.е.; дядо на император Галба
 Гай Сулпиций Галба, суфектконсул 5 пр.н.е., син на историка: баща на император Галба
 Гай Сулпиций Галба (консул 22 г.), по-големият брат на римския император Галба

Келти 
 Галба (суесиони), крал на суесионите, 1 век пр.н.е.

Източници 

 Светоний, Galba, 3,1